52-й выпуск  Тура Дренте — шоссейной однодневной велогонки по дорогам нидерландской провинции Дренте. Гонка прошла 15 марта 2014 года в рамках Европейского тура UCI 2014. Победу одержал бельгийский велогонщик Кенни Дехас из команды «».

Участники 
В гонке приняли участие 23 команды: 2 команды категории UCI ProTeam, 12 проконтинентальных команд и 11 континентальных. Всего на старт соревнования вышли 185 гонщиков. До финиша доехали 106 спортсменов.

Результаты

Примечания

Ссылки 
 Тур Дренте 2014 на FirstCycling
 
 
 
 

2014 год в велоспорте
Спорт в Нидерландах в 2014 году
Март 2014 года